C11orf24 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 449 амінокислот, а молекулярна маса — 46 101.

Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки